Indisch-Pakistanischer Krieg bezeichnet mehrere Kriege zwischen Indien und Pakistan:

 Erster Indisch-Pakistanischer Krieg, auch Erster Kaschmirkrieg (1947–1949)
 Zweiter Indisch-Pakistanischer Krieg, auch Zweiter Kaschmirkrieg (1965)
 Dritter Indisch-Pakistanischer Krieg, Teil des Bangladesch-Kriegs (1971)
 Vierter Indisch-Pakistanischer Krieg, auch Dritter Kaschmirkrieg oder Kargil-Krieg (1999)